

Anno 
 98 o 98 a.C.

Matematica 
 98 (numero)

Chimica 
 98 è il numero atomico del Californio (Cf), un attinide.